Краснознамённый Приво́лжско−Ура́льский военный округ (ПУрВО) — существовавшее в 1989—1992 и 2001—2010 годах оперативно-стратегическое территориальное объединение Вооружённых Сил России, ранее Вооружённых Сил СССР.

На его базе с присоединением Сибирского военного округа был создан Центральный военный округ.

Штаб — г. Екатеринбург.

История 

Округ 1-го формирования

Первый раз сформирован в СССР 1 сентября 1989 года на базе Краснознамённого Приволжского и Краснознамённого Уральского военных округов со штабом в г. Куйбышев. Генерал-полковник А. М. Макашов назначен командующим войсками округа.

После распада СССР в 1992 году принято решение о восстановлении Приволжского и Уральского военных округов (указ Президента РФ № 757 от 7 июля 1992 года и приказ Министра обороны РФ от 25 июля 1992 года).

Округ 2-го формирования

Второй раз Приво́лжско−Ура́льский военный округ  был образован 1 сентября 2001 года на базе Приволжского и Уральского военных округов (указ Президента РФ № 337-с от 24 марта 2001 года).

Охватывал территории Республики Башкортостан, Кировской и Курганской областей, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Оренбургской и Пензенской областей, Пермского края, Самарской, Саратовской и Свердловской областей, Татарстана, Удмуртской республики, Ульяновской и Челябинской областей, Чувашской республики, а также Тюменской области, включая Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ (население 41 млн чел., площадь 2,78 тыс. км²). Протяженность сухопутной границы округа превышала 14 тысяч километров, морской — 5 тысяч километров.

Последний командующий войсками Приволжско-Уральского военного округа (2008—2010) — генерал-лейтенант Бахин Аркадий Викторович. До назначения командующим был начальником штаба Краснознамённого Сибирского военного округа.

20 сентября 2010 года Президент РФ подписал указ № 1144, устанавливающий новое военно-административное деление РФ, в рамках которого Приволжско-Уральский военный округ был ликвидирован. На его базе был создан Центральный военный округ (как оперативно-стратегическое командование, ОСК), которому была передана территория упразднённого Краснознамённого Сибирского военного округа, за исключением Забайкальского края и Республики Бурятия.

Состав на 1990 год 

К концу 1980-х годов основу войск ПриВО составляли:
 43-я учебная мотострелковая Тартуская дважды Краснознамённая дивизия (Куйбышев),
 96-я мотострелковая Гомельская Краснознамённая дивизия (Казань)
 213-я мотострелковая дивизия (формирования 1968 года) (Тоцкое, запад Оренбургской области).
УрВО располагал:
 44-я учебная танковая Лисичанская Краснознамённая дивизия (Камышлов, юго-восток Свердловской области),
 78-я учебная мотострелковая Сивашская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия (Чебаркуль, запад Челябинской области),
 34-я мотострелковая Симферопольская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия имени С. Орджоникидзе (Свердловск),
 65-я мотострелковая Речицкая Краснознамённая дивизия (Пермь).

На начало 1991 года в зоне действия ДОВСЕ в ПУрВО оставалась только 213-я мотострелковая дивизия в Тоцком.

 Штаб округа, 370-й отдельный батальон охраны и обеспечения штаба округа (Куйбышев)
 34-я мотострелковая Симферопольская Краснознамённая (ордена Суворова дивизия имени С. Орджоникидзе (Свердловск)
 213-я мотострелковая дивизия (формирования 1968 года) (Тоцкое)
 151-я зенитная ракетная бригада
 297-я зенитная ракетная бригада
 103-я инженерная бригада (Уфа)
 4-я бригада химической защиты
 112-я бригада материального обеспечения
 124-я бригада материального обеспечения
 9-я, 13-я, 17-я, 23-я, 27-я, 28-я, 40-я, 45-я, 46-я автомобильные бригады
 1113-й противотанковый артиллерийский полк (Бузулук)
 991-й разведывательный артиллерийский полк
 437-й отдельный вертолётный полк (Энгельс)
 73-й отдельный полк связи (Куйбышев)
 14-й полк радиационной и химической разведки
 130-я трубопроводная бригада
 249-я трубопроводная бригада
 139-й отдельный автомобильный батальон
 424-й отдельный понтонно-мостовой батальон (Красноуфимск)
 173-й отдельный радиотехнический батальон (Куйбышев)
 1105-й отдельный батальон радиоэлектронной борьбы
 1583-й отдельный батальон радиоэлектронной борьбы
 652-й отдельный трубопроводный батальон
 234-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон
 705-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон
 2881-я центральная база резерва вертолётов (Тоцкое)
 372-я база ремонта и хранения средств связи (Кунгур)

Запасные формирования (без тяжелой техники)
 256-я запасная мотострелковая дивизия
 248-я запасная артиллерийская бригада
 255-я запасная артиллерийская бригада
 284-я запасная зенитная артиллерийская бригада
 365-я запасная зенитная ракетная бригада
 466-й запасной зенитный ракетно-артиллерийский полк
 2320-й запасной зенитный ракетно-артиллерийский полк
 49-я запасная радиотехническая бригада
 406-й инженерный склад (Уфа)
 5661-я база хранения инженерной техники (Тоцкое)
 16-й автомобильный ремонтный завод
 655-й подвижный ремонтный завод
 5355-я БХВТ (Пермь) — бывшая 65-я мсд
 5509-я БХВТ (Казань) — бывшая 96-я мсд
Учебные части
 469-й окружной учебный центр (Куйбышев)
 471-й окружной учебный центр (Чебаркуль)
 473-й окружной учебный центр (Камышлов)
 187-я учебная ракетная бригада
 1686-й отдельный учебный батальон связи
Свёрнуты
 71-я инженерно-сапёрная бригада
 116-я инженерная бригада
 181-й инженерный полк
 226-й инженерный полк
 426-й отдельный инженерно-сапёрный батальон
 47-я мостостроительная бригада
 50-я мостостроительная бригада

Состав округа в 2000-е годы 

На территории ПУрВО дислоцировались:
 2-я гвардейская общевойсковая армия
 27-я гвардейская мотострелковая Омско-Новобугская Краснознамённая, ордена Богдана Хмельницкого дивизия (Оренбургская обл.)
 81-й гвардейский мотострелковый Петроковский дважды Краснознамённый, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк (Кряж);
 506-й гвардейский мотострелковый Познанский Краснознамённый, ордена Суворова полк (Тоцкое);
 433-й мотострелковый Краснознамённый полк имени Донского казачества (Рощинский);
 152-й танковый полк (Тоцкое);
 268-й самоходный артиллерийский полк;
 838-й зенитный ракетный полк;
 34-я мотострелковая Симферопольская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия имени С. Орджоникидзе (Екатеринбург)
 276-й мотострелковый Краснознамённый полк (Екатеринбург);
 295-й гвардейский мотострелковый Краснознамённый, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского полк (Чебаркуль);
 239-й гвардейский танковый Витебский ордена Суворова полк (Чебаркуль);
 341-й танковый полк (Верхняя Пышма);
 239-й самоходный артиллерийский ордена Отечественной войны полк имени 50-летия СССР;
 15-я отдельная гвардейская мотострелковая Берлинская Краснознамённая, ордена Кутузова бригада (миротворческих сил) (п. Рощинский, Самарская обл.; в/ч 90600. Бригада сформирована 01.02.2005 г. на базе 589-го отдельного гвардейского мотострелкового полка)
 92-я ракетная бригада;
 385-я гвардейская артиллерийская бригада;
 297-я зенитная ракетная бригада;
 отдельные вертолётные полки и эскадрильи;
 119-я ракетная бригада (пгт Еланский)
 191-й отдельный полк связи;
 186-я инженерно-сапёрная бригада;
 29-я отдельная бригада радиационной, химической и биологической защиты (г. Екатеринбург);
 окружные учебные центры;
 базы хранения вооружения и техники;
 другие части и соединения центрального и окружного подчинения.

Помимо этого, в состав округа входила 201-я мотострелковая дивизия, дислоцированная в Таджикистане. Общая численность личного состава округа достигала 66 тысяч человек.

На вооружении и базах хранения 731 танк, 1041 боевая бронированная машина, 650 артиллерийских установок, 16 боевых вертолетов и другое вооружение.

Состав округа перед расформированием в 2010 году 
В 2010 году в г. Самара располагалось управление 2-й гвардейской общевойсковой армии. В составе округа находились 7-я танковая, 15-я, 21-я, 23-я, 28-я мотострелковые бригады, 201-я военная база в Таджикистане, 385-я гвардейская артиллерийская бригада, 92-я и 119-я ракетные бригады, 297-я зенитная ракетная бригада, 473-й окружной учебный центр и другие части окружного подчинения. Также на территории округа дислоцировались 3-я и 24-я бригады специального назначения, 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, 5-я армия ВВС и ПВО, 31-я ракетная армия.

Командующие войсками Приволжско-Уральского военного округа 
 01.09.1989—31.08.1991 — генерал-полковник А. М. Макашов,
 31.08.1991—07.07.1992 — генерал-полковник А. И. Сергеев
 19.07.2001—19.07.2004 — генерал-полковник, с июня 2004 — генерал армии А. И. Баранов,
 19.07.2004—01.08.2008 — генерал армии В. А. Болдырев,
 01.08.-03.12.2008 — генерал-лейтенант А. И. Студеникин (врид),
 03.12.2008—22.07.2010 — генерал-лейтенант, с июня 2010 — генерал-полковник А. В. Бахин.

Начальники штаба округа 
 1991—1992 гг. — генерал-майор Майоров, Леонид Сергеевич
 июль 2001 — январь 2005 — генерал-полковник Ткачёв, Николай Фёдорович
 январь — июнь 2005 — генерал-полковник Бакин, Владимир Юрьевич
 июнь 2005 — март 2008 — генерал-полковник Макаров, Сергей Афанасьевич
 декабрь 2008 — январь 2010 — генерал-лейтенант Чиркин, Владимир Валентинович

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт.

Воинские части и формирования, созданные в 1989 году
Исчезли в 2010 году
Появились в 1989 году в СССР